Мароль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Мароль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Мароль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Мароль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Мароль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара